Anna Waser (1678-1714) : dessinatrice, peintre et graveuse suisse
 Fränzli Waser (1858-1895) : musicien yéniche suisse
 Hedwig Bleuler-Waser (1869 - 1940) : féministe suisse
 Stephan Waser : (1920-1992) bobeur suisse
 Hugo Waser (1936-) : rameur d'aviron suisse
 Annemarie Waser (1940-) : skieuse suisse